Auguste Dubail (1851-1934), général français qui combattit pendant la Première Guerre mondiale.
 Daniel Dubail (1943-2005), catcheur français.
 René Dubail (1813-1891), avocat et homme politique français.

Voir aussi